Miasta:

 Chalkis, obecnie Chalkida – miasto w Grecji na wyspie Eubea
 Chalkis – starożytne miasto w Grecji w Etolii
 Chalkis – starożytne miasto w Syrii

Osoby:

 Chalkis (wódz)

Zobacz też 
 Chalki